Forest Lawn Memorial Park ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

 Forest Lawn Memorial Park (Long Beach),  Kalifornien
 Forest Lawn Memorial Park (Glendale), Kalifornien
 Forest Lawn Memorial Park (Hollywood Hills), Kalifornien
 Forest Lawn Cemetery in Cathedral City, Kalifornien                                                                                                                                                                
 Forest Lawn in Covina Hills in Covina, Kalifornien
 Kalifornien Forest Lawn in Cypress, Kalifornien